Womersley ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Womersley (1889–1962), australischer Entomologe
 Walter Womersley (1878–1961), britischer Politiker